Swiss League – druga klasa rozgrywek ligowych w hokeju na lodzie w Szwajcarii.

Historia 
Poprzednio druga liga szwajcarska funkcjonowała jako Nationalliga B (do sezonu 2006/2007), następnie National League B (do sezonu 2016/2017).

Zwycięzca ligi uczestniczy w barażu w serii do czterech zwycięstw o awans do National League A. W przypadku gdy zwycięży jego miejsce zajmuje drużyna z NLA.

Edycje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

Szwajcaria
Hokej na lodzie w Szwajcarii